

Сокулкі — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сокулкі — село в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сокулкі — село в гміні Казімеж-Біскупі Конінського повіту Великопольського воєводства